Van Buren County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Van Buren County (Arkansas)
 Van Buren County (Iowa)
 Van Buren County (Michigan)
 Van Buren County (Tennessee)
Cass County (Missouri), ehemals Van Buren County genannt